Nautilus pompilius, een inktvissoort uit de familie nautilussen.
 Nautilus Pompilius (rockgroep), een (Sovjet-)Russische rockgroep, vernoemd naar dit dier.